Izraz periderm lahko pomeni naslednje:
 Periderm, zunanje sekundarno krovno tkivo rastlin
 periderm, vrhnje celice fetalnega epidermisa, ki nastanejo iz embrionalne bazalne plasti